Ягья может означать:
 Ягья — жертвоприношение в ведийской религии и индуизме.
 Ягья, Ватаняр Саидович (1938—2020) — российский общественный и политический деятель.